Sono due i corsi d'acqua artificiali che sono denominati Fossa di Caldaro:
Fossa Grande di Caldaro
Fossa Piccola di Caldaro